Meremäe (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Meremäe (plaats), plaats in Estland, gemeente Setomaa